La Supercoupe d'Italie 2001 () est la quatorzième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Disputée le  au stade olympique de Rome, la rencontre est remportée par l'AS Rome aux dépens de la Fiorentina sur le score de 3-0.

Feuille de match

Références 

2001
Compétition de football à Rome
Football en Italie en 2001
Sport en août 2001
Face-à-face de l'AS Rome
Face-à-face de la Fiorentina